Koziegłowy est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Silésie
 de la gmina de Koziegłowy, dans le powiat de Myszków
 de la ville de Koziegłowy, chef-lieu de cette gmina
dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Koziegłowy, dans le powiat de Grójec 
 du village de Koziegłowy, dans le powiat de Pułtusk
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Koziegłowy, dans le powiat de Poznań
 du village de Koziegłowy, dans le powiat de Konin